Bernardyn (imię)
 bernardyn (rasa psa)
 zakonnik, członek zakonu bernardynów